Sierra Blanca  – census-designated del Texas
Sierra Blanca  – catena montuosa del Nuovo Messico
Sierra Blanca  – catena montuosa del Colorado
Sierra Blanca  – catena montuosa in Spagna